Med guldfluga avses oftast två arter av spyflugor i släktet Lucilia, som båda är vanliga i Sverige.
L. caesar
L. sericata